Londa steht für:

 Londa (Haarpflegeunternehmen)
 Londa (Toskana), italienische Gemeinde in der Provinz Florenz
 Londa (Toraja), Dorf in Nordtoraja, Indonesien

Londa ist der Familienname von:
 Maria Natalia Londa (* 1990), indonesische Weit- und Dreispringerin